Segal je priimek več osebnosti.

 Alan F. Segal (1945—2011), ameriški profesor religije in judaistike
 Alvin Segal (*1933), ameriško-kanadski poslovnež in filantrop
 Brandon Segal (*1983), kanadski hokejist
 Dan Segal (*1947), britanski matematik
 David Adam Segal (*1979), ameriški demokratski politik.
 David HaLevi Segal (1586—1667), poljski rabi in halahist.
 Erich Segal (1937—2010), ameriški pisatelj, scenarist in pedagog
 Fat Segal, britanski glasbenik in skladatelj
 George Segal (1924—2000), ameriški kipar in slikar
 George Segal (1934—2021), ameriški igralec
 Graeme Segal (*1941), britanski matematik
 Hugh Segal (*1950), kanadski senator, politični strateg, pisatelj in komentator
 Irving Segal (1918—1998), ameriški matematik
 Jack Segal, (1918—2005), ameriški skladatelj
 Jakob Segal (1911—1995), nemški profesor biologije
 Jeffrey Segal (*1920), britanski igralec
 Joel Segal (1912—2003), ameriški liberalni aktivist in pacifist
 Judah Segal, britanski profesor semitistike
 Kate Segal (*1975), ameriška političarka
 Marilyn Mailman Segal, ameriška razvojna psihologinja, mati R. D. Segala
 Moše Zvi Segal (1876—1968), izraelski rabi, jezikoslovec in talmudist
 Nachum Segal, ameriški radijski DJ
 Philip Segal (*1958) English-born television producer
 Richard D. Segal, ameriški poslovnež in zbiralec umetnin, sin M. M. Segal
 Samuel Segal, (1902—1985), baron Segal, britanski zdravnik in politik
 Sara Segal, kasneje Sophia Karp (1861—1904), romunsko-judovska gledališka igralka
 Stephen H. Segal, ameriški urednik, pisatelj in oblikovalec publikacij
 Walter Segal (1907—1985), romunsko-judovski arhitekt.

Glej tudi 

 Seagal
 Segall
 Siegel